La província de Mòdena  és una província que forma part de la regió d'Emília-Romanya dins Itàlia. La seva capital és Mòdena.

Limita al nord amb la Llombardia (província de Màntua), a l'est amb la província de Ferrara i la ciutat metropolitana de Bolonya, al sud amb la Toscana (província de Lucca i la província de Pistoia), i a l'oest amb la província de Reggio de l'Emília.

Té una àrea de 2.688 km², i una població total de 701.145 hab. (2016). Hi ha 47 municipis a la província.

Antigament formà un ducat a l'Imperi Austrohongarès.

Referències

Enllaços externs 

 Plana oficial

Vegeu també 
 Arquitectura longobarda